In My Lifetime, Vol. 1 - другий студійний альбом американського репера Jay-Z, випущений 4 листопада 1997 року на лейблах Roc-A-Fella Records і Def Jam Recordings. Альбом дебютував на третьому місці в Billboard 200 і продав 138 000 копій за перший тиждень, і зрештою став платиновим.і отримав платинову сертифікацію від Американської асоціації звукозаписних компаній.

На альбомі присутні гостьові виконавці: Foxy Brown, Babyface, Blackstreet, Teddy Riley, Too Short, Lil' Kim і Пафф Дедді. Продюсери попереднього альбому Джей-Зі Reasonable Doubt, DJ Premier і Ski зробили невеликий внесок і в цей альбом, спродюсувавши по дві пісні, але більшість композицій було написано продюсерами з лейбла Bad Boy Records.

Список композицій

Чарти

Примітки

Посилання 

 In My Lifetime, Vol. 1 на сайті Discogs
 Огляд альбому на сайті RapReviews
Хіп-хоп альбоми
Альбоми Jay-Z
Альбоми Def Jam Recordings
Музичні альбоми 1997